Anaxímenes de Milet, filòsof grec.
 Anaxímenes de Làmpsac, historiador grec.
 Anaxímenes (cràter), cràter de la lluna.